Preusmjeri Nacrt:Suhoj S-70 Okhotnik-B